Покосное— деревня в Манском районе Красноярского края в составе Кияйского сельсовета.

География 
Находится в примерно  в  16 километрах по прямой на юго-восток от районного центра села Шалинское.

Климат 
Климат резко континентальный с холодной, продолжительной зимой и коротким жарким летом. Средние температуры июля и августа не опускаются ниже 17,6 °С. Периоды с температурой выше 0 и 10 °С имеют продолжительность, соответственно 183 и 103 дня. Длительность безморозного периода не превышает 83 дня. Относительная влажность воздуха довольно высокая. Средняя температура января –18,2°С, июля +19,1 °С. Абсолютный минимум температур – 53 °С, максимум +36 °С. Среднее количество осадков, выпадающих с ноября по март – 85 мм, с апреля по октябрь – 369 мм. Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см..

Население  
Постоянное население составляло 265 человек в 2002 году (95% русские),  210 в 2010.

История
Основана в 1902 году, в 1926 году учтено 557 жителей, преимущественно белорусов.

Примечания 

Населённые пункты Манского района